

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Garland – città della Contea di Miller, Arkansas
 Garland – città della Contea di Sampson, Carolina del Nord
 Garland – città della Contea di Penobscot, Maine
 Garland – villaggio della Contea di Seward, Nebraska
 Garland – città della Contea di Tipton, Tennessee
 Garland – città della Contea di Dallas, Texas
 Garland – città della Contea di Box Elder, Utah
 Garland – census-designated place della Contea di Park, Wyoming

Persone 
 Alex Garland – scrittore, sceneggiatore e regista britannico
 Augustus Hill Garland – politico statunitense
 Ben Garland – giocatore di football americano statunitense
 Beverly Garland – attrice statunitense
 Gary Garland – ex cestista statunitense
 Hamlin Garland – romanziere e saggista statunitense
 Judy Garland – attrice, cantante e ballerina statunitense
 Patricia Garland – attrice, ballerina e cantante statunitense
 Red Garland – pianista statunitense
 Richard Garland – attore statunitense
 Winston Garland – ex cestista statunitense

Videogiochi 
 Garland – personaggio antagonista di Final Fantasy I
 Garland – personaggio non giocabile di Final Fantasy IX